Bergsøe är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

Adolph Frederik Bergsøe (1806–1854), dansk statistiker
Paul Bergsøe (1872–1963), dansk civilingenjör och företagsledare
Vilhelm Bergsøe (1835–1911), dansk zoolog och skönlitterär författare

Danska efternamn